

Patronymes 

 
 Claude Béland (1932-2019), homme d'affaires et avocat québécois ;
 Daniel Béland (19?-), patineur artistique québécois ;
 Luc Béland (1951-2006), artiste en arts visuels canadien ;
 Marc Béland (1958-), acteur et danseur québécois ;
 Pier Béland (1948-), chanteuse québécoise ;
 Pierre Béland (1947-), biologiste québécois ;
 , deux comédiens québécois père et fils ;

Personnage fictif
 Ben Béland, ambassadeur fictif du Québec apparaissant dans la série télévisée Samedi de rire d'Yvon Deschamps.

Toponymes 

 Rivière des Béland, un affluent de la Rivière Madeleine (versant du littoral sud du golfe du Saint-Laurent) coulant dans le territoire non organisé du Mont-Albert, dans la MRC de La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Homonymie
Homonymie de patronyme